Nissan kan henvise til flere artikler:

Geografi 
 Nissan (flod) - en flod i det sydlige Sverige.
 Nissan (ø) - en ø i Finland.
 Nissan-lez-Enserune - en kommune i det sydlige Frankrig.
 Nissan Islands - et alternativt navn for øgruppen Green Islands i Papua Ny Guinea i det østlige Stillehav.

Virksomheder 
 Nissan Group - en japansk virksomhedsgruppe.
 Nissan Chemicals
 Nissan Diesel - en japansk lastbilproducent købt af Volvo i 2007.
 Nissan Motor - en japansk bilproducent ejet af Renault og Nissan Group.
 Nissan Marine
 Nissan Outboard Motors
 Nissan Securities
 NNK (Nissan)